Pixen est un logiciel libre et gratuit de création et d'édition d'images pixellisées (voir pixel art). Il a été créé par l'Open Sword Group.

Fonctionnalités

Interface

Références

Voir aussi
 Éditeur d'image matricielle

Liens externes
 Site officiel

Éditeur d'image matricielle